Чавдарци може да се отнася за:

 Чавдарци, село в Област Велико Търново, България;
 Чавдарци, село в Област Ловеч, България;
 Чавдарци, комунистическа партизанска песен.